

Musica 
 Vagabond – gruppo musicale norvegese
 Vagabond – gruppo musicale britannico
 Vagabond – album di Tony Sheridan del 2002
 Vagabond – album dei Valina del 2003
 Vagabond – album di Lasse Stefanz del 2007
 Vagabond – album di Eddi Reader del 2014

Trasporti 
 Vagabond – yacht
 Piper PA-15 Vagabond – velivolo della Piper Aircraft

Altro 
 Il cavaliere nero (Vagabond) – romanzo di Bernard Cornwell del 2002
 Vagabond – fumetto di Takehiko Inoue
 Vagabond – drama coreano